Кагарли́цкий — фамилия. Известные носители:
 Кагарлицкий, Борис Юльевич (род. 1958) — российский социолог и левый публицист.
 Кагарлицкий, Дмитрий Сергеевич (род. 1989) — российский хоккеист.
 Кагарлицкий, Михаил Вениаминович (род. 1957) — русскоязычный писатель.
 Кагарлицкий, Юлий Иосифович (1926—2000) — советский и российский литературный критик, отец Б. Ю. Кагарлицкого.

 Кагарлицкая, Светлана Михайловна (род. 1960) — заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике.

См. также

Примечания